Такмичење у бацању кладива за мушкарце на 2. Светском првенству у атлетици на отвореном 1987. одржано је 31. августа. и 1. септембра на Олимпијском стадиону Олимпико у Риму, Италија.

Титулу светског првака из 1983. у Хелсинкију одбранио је Сергеј Литвинов из СССР-а.

Земље учеснице 
Учествовала су 26 такмичара из 16 земаља.

 (1)
 (1)
 (3)
 (3)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (3)
 (1)
 (2)
 (1)
 (2)
 (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Листа рекорда у бацању кладива пре почетка светског првенства 23. августа 1987. године.

Најбољи резултати у 1987. години 
Десет најбољих атлетичара године у бацању кладива пре првенства (23. августа 1987), имале су следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 1987.

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+7)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 31. августа 1987. године. Такмичари су били подељени у две групе. Квалификациона норма за финале износила је 76,50 метара, коју је пребацило 8 (КВ) такмичара, а осталих 4 се у финале пласирало према постигнутом резултату (кв).,,

Финале 
Такмичење је одржано 31. септембра 1987. године.,,

Укупан биланс медаља у бацању кладива за мушкарце на отвореном после 2. Светског првенства 1983—1987.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1987. на сајту WA
 Резултати у бацању кладива на сајту WA

Бацање кладива на Светском првенству у атлетици на отвореном
Светско првенство у атлетици на отвореном 1987.